Fryderyk Wilhelm Lubomirski herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. 1779, zm. 21 maja 1848 w Równem) – ziemianin i generał wojsk polskich, kawaler maltański (w zakonie po 1805 roku), kawaler Honoru i Dewocji.

Życiorys 
Ziemianin, właściciel Równego (wraz z Czerniejowicami i Poberażem) i majątków ziemskich w pow. mohylowskim: Dołhowy, Grabkowce, Iwaszkowice, Koratkowce, Kostulin, Ludwikówka, Łozowa i Szenderówka. Generał porucznik wojsk polskich, następnie marszałek szlachty pow. jampolskiego oraz wicegubernator wołyński w 1816 roku, Wolnomularz członek loży wolnomularskiej Bouclier du Nord w 1818 roku. Był także kawalerem maltańskim i szambelanem dworu rosyjskiego (1820). Odznaczony rosyjskim orderem św. Anny 2 klasy (1845).

Rodzina 
Był synem Józefa Aleksandra Lubomirskiego oraz Ludwiki Sosnowskiej, bratem Henryka Ludwika. Poślubił w 1808 Franciszkę z Załuskich (1793-1844) miał z nią syna Kazimierza.

Przypisy

Przodkowie

Literatura 
 Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 5. Rkps 5707/I. Żegota Pauli: Materiały do historii wolnomularstwa polskiego, k. 17.
 Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. IX, Warszawa 1912, s. 183.

Fryderyk Lubomirski
Ludzie związani z Równem (Imperium Rosyjskie)
Marszałkowie powiatowi (gubernia podolska)
Polscy kawalerowie maltańscy
Polscy wolnomularze (Królestwo Kongresowe)
Szambelanowie Imperium Rosyjskiego
Wicegubernatorzy wołyńscy
Urodzeni w 1779
Zmarli w 1848